Il doppio del torneo di tennis Heineken Open 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Broderick Dyke e Wally Masur che hanno battuto in finale Karl Richter e Rick Rudeen 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Broderick Dyke /  Wally Masur (campioni)
 Peter Doohan /  Kelly Evernden (semifinali)

 Craig A. Miller /  Laurie Warder (quarti di finale)
 Brad Drewett /  Russell Simpson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Benson & Hedges Centennial Open 1986